ER puede ser:
 el código ISO de Eritrea;
 la abreviatura de Entre Ríos, una provincia argentina;
 la abreviatura de energía renovable;
 la abreviatura de enfermedad rara;
 la serie televisiva ER;
 los diagramas entidad-relación;
 el elemento químico erbio, cuya símbolo es Er;
 Er, guerrero de Panfilia del Mito de Er, de Platón.
 Las yer del alfabeto cirílico.
 la abreviatura en inglés para retículo endoplásmico (endoplasmic reticulum), un orgánulo celular.

Siglas